Тэндзин:
Тэндзин — японское божество науки, поэзии и каллиграфии.
Тендзин — нарицательное имя, в переводе с тибетского языка означает «держатель учения».